Colle (italienisch „Hügel“) ist Name oder Namensbestandteil folgender Orte in Italien:

 Colle, ein Ortsteil von Bettona in der Provinz Perugia, Umbrien
 Colle, auch Colle-Villa, ein Ortsteil von Calci in der Provinz Pisa, Toskana
 Colle d’Anchise in der Provinz Campobasso, Molise
 Colle Brianza in der Provinz Lecco, Lombardei
 Colle San Magno in der Provinz Frosinone, Latium
 Colle Sannita in der Provinz Benevento, Kampanien
 Colle Santa Lucia in der Provinz Belluno, Venetien
 Colle di Tora in der Provinz Rieti, Latium
 Colle Umberto in der Provinz Treviso, Venetien
 Colle di Val d’Elsa (auch kurz „Colle“ genannt) in der Provinz Siena, Toskana
 Gioia del Colle, Gemeinde in der Provinz Bari in Apulien

Colle ist Name oder Namensbestandteil folgender weiterer Orte:
 Colle, Dorf in der Gemeinde Boñar, Provinz León, Spanien
 La Colle, ein ehemaliger Stadtbezirk von Monaco

Colle, Collé oder Del Colle ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Colle (1882–1968), belgischer Gewerkschaftsfunktionär
 Charles Collé (1709–1783), französischer Dramaturg und Liederschreiber
 Dante Colle (* 1994), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Edgard Colle (1897–1932), belgischer Schachmeister
 Josèphe Colle (* 1929), kanadische Sopranistin
 Marcel Collé (* 1976), deutscher Synchronsprecher und Dialogautor 
 Raffaellino del Colle (1490–1566), italienischer Maler
 Ubaldo Maria Del Colle (1883–1958), italienischer Regisseur und Schauspieler

Collé steht ferner für:
 Fahrrad-Schlauchreifen in der Schweiz

Siehe auch:
 Colle-System im Schach
 Kolle
 Coll (Begriffsklärung)